Dschuryn (ukrainisch ; russisch ) ist die Bezeichnung geografischer Objekte in der Ukraine:

 Dschuryn (Scharhorod), Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Scharhorod
 Dschuryn (Tschortkiw), Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Tschortkiw

 Dschuryn (Fluss), Nebenfluss des Dnister in der Oblast Ternopil